Il singolare dell'Open de Tenis Comunidad Valenciana 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fernando Verdasco ha battuto in finale Albert Montañés  7-6 (7-5), 6-3

Teste di serie

  Juan Carlos Ferrero (semifinali)
  Feliciano López (secondo turno)
  Ivan Ljubičić (secondo turno)
  Albert Costa (secondo turno)

 David Sánchez (primo turno) 
 Alberto Martín (semifinali) 
 David Ferrer (quarti) 
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2004
ATP Tour 2004